

Sigle 
 Catalyst Control Center – driver delle schede video AMD aggiornati periodicamente
 Catechismo della Chiesa cattolica
 Chaos Computer Club – una delle più vaste comunità hacker d'Europa, fondata nel 1981
 China Compulsory Certificate – Certificato cinese obbligatorio
 Civilian Conservation Corps – programma del New Deal
 Codice dei costi di costruzione – sistema svizzero di razionalizzazione della costruzione per il settore edile
 Commodore Computer Club – rivista mensile di informatica degli anni 1980 e anni 1990
 Consorzio cooperative costruzioni – azienda italiana del settore edile, con sede a Bologna
 Reticolo cubico a corpo centrato – uno dei 14 possibili sistemi cristallini (in inglese, body centered cubic o BCC)
Cosmologia ciclica conforme – modello cosmologico di universo ciclico proposto nel 2001.

Biologia molecolare
 CCC- codone citosina-citosina-citosina che codifica per la prolina

Codici 
 CCC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cayo Coco (Cuba)
 ccc – codice ISO 639-3 della lingua chamicura

Altro 
 CCC – trecento nel sistema di numerazione romano
 Canterbury of New Zealand – marca di abbigliamento sportivo nota anche come CCC
 CCC – classe di rating
 CCC – squadra di ciclismo

Pagine correlate 
 C (disambigua)
 Cc